Pelillo, diminutivo de pelo, puede referirse a:

el nombre común de la planta Cuscuta campestris;
el nombre común de la planta Cuscuta epithymum;
 el nombre común del alga Gracilaria chilensis y a
el nombre común de la planta 'Stipa lagascae.''